Michael Foreman ist der Name folgender Personen:

* Michael Foreman (Illustrator) (* 1938), britischer Autor und Illustrator 
 Michael James Foreman (* 1957), US-amerikanischer Astronaut